Cudowni chłopcy – powieść Michaela Chabona
 Cudowni chłopcy – amerykański film z 2000